Пере, Бенжамен (1899—1959) — французский поэт и писатель сюрреалистического направления.
 Перре, Луи — французский фехтовальщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Пере — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхние Пиренеи.
 Пере — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта, департамент Приморская Шаранта.